Туризм в Алтайском крае — отрасль экономики Алтайского края. Доля туризма в общем объёме доходов Алтая составляет 2,5% (2013). 
Темпы развития индустрии туризма опережают среднероссийские показатели.

Природные достопримечательности 
Основные курортные ресурсы края — это климат (обилие солнца, повышенная прозрачность воздуха и высокая степень его ионизации), минеральные воды. Лидером санаторно-курортного комплекса является город-курорт Белокуриха, где расположено 15 санаториев. Город Яровое известен лечебными грязями. Еще более уникальными озерами считаются соленое, щелочное и пресные озера, расположенные рядом, в с. Завьялово. Завьялово находится в уникальном месте Алтайского края. Реликтовый ленточный бор, целебные щелочное, соленое и пресное озера окружают поляну, на которой располагается комплекс. Каждое лето десятки тысяч отдыхающих со всей России приезжают сюда, чтобы поправить здоровье и насладиться красотами алтайской природы.

На территории края насчитывается 13 тысяч озёр, самое большое из них Кулундинское. Известностью пользуется реликтовое Савушинское озеро.  Реки Бия и Катунь используются для сплавов.

Исторические достопримечательности 

Достопримечательности истории связаны как с развитием горного дела в XVIII веке (Горная Колывань, Змеиногорск), с Гражданской войной, освоением целины, жизнью космонавтов Г.С. Титова (музей космонавтики в Полковниково), В.Г. Лазарева (село Порошино), писателя, режиссёра и актёра В.М. Шукшина (село Сростки).

Туристические зоны 
 Барнаульская зона (Барнаул, Первомайский район)
 Бийская зона (Бийск, Бийский район)
 Зона предгорий (Белокуриха, Алтайский район, Змеиногорский район)
 Зона степного Алтая (Яровое, Егорьевский район, Завьяловский район)

Действуют особые туристические зоны Бирюзовая Катунь и Сибирская монета.

Направления 
Конный туризм,  парапланеризм и дельтапланеризм, экскурсии по пещерам, которых насчитывается около 400, сельский туризм.

Событийный туризм 
Шукшинские дни, международный фестиваль «Праздник сыра», международный форум «Алтай. Точки Роста», туристский фестиваль «Песчаная».

Статистика 
В крае работает около 900 туристических предприятий, из которых более 620 — коллективные средства размещения и «зелёные» дома.

Объём въездного туристского потока составил 390 тыс. человек  в 2006 году и 730 тыс. человек в 2008 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Алтайский край — перспективный туристический регион России // Официальный сайт Алтайского края
 Туризм в России // Единая информационная система
 Официальный туристический портал Алтайского края